Internazionali d'Italia 2020 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner i Foro Italico i Rom, Italien i perioden 14. - 21. september 2020. Det var den 77. udgave af Internazionali d'Italia, og det var sæsonens anden turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000 på mændenes ATP Tour 2020 og sæsonens tredje turnering i kategorien WTA Premier 5 på kvindernes WTA Tour 2020. På grund af et sponsorat fra banken Banca Nazionale del Lavoro (BNL) blev turneringen afviklet under navnet Internazionali BNL d'Italia.

Oprindeligt var turneringen planlagt til afholdelse i perioden 10. - 17. maj 2020, og den blev i første omgang aflyst på grund af den igangværende COVID-19-pandemi, der særligt havde ramt Italien hårdt. Senere blev det dog meddelt, at turneringen sammen med andre af de aflyste grusbaneturneringer var blevet flyttet til efteråret, hvor den til sidst blev placeret to uger inden Roland-Garros, der på grund af pandemien også var blevet flyttet senere på året.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Internazionali d'Italia 2020 androg € 5.012.336 ekskl. per diem, der fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 55 spillere, der var fordelt på:
 43 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 3. august 2020 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 61 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 61 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 43 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 4. august 2020 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. To af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 26 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 2 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Internazionali d'Italia

Noter 

2020
WTA Tour 2020
ATP Tour 2020